A LEN-bajnokcsapatok Európa-kupája 1988-1989-es kiírását az NSZK-beli Spandau 04 nyerte. A Spandau a döntőben az spanyol Catalunyát győzte le. A magyar színeket az Ferencváros képviselte, amely az elődöntőig jutott.

Eredmények

Selejtezők
A csoportok sorsolását 1988. augusztus 27-én tartották Bonnban. A selejtezőket négy csoportban, négy rendezővárosban bonyolították le 1988. október 14. és 16. között.

A csoport
rendező: Hollandia

B csoport
Rendezőváros: Belgrád

C csoport
Rendezőváros: Budapest

D csoport
Rendező: Finnország

Negyeddöntők
Hivatalos játéknapok: október 29., november 5.

Elődöntők
hivatalos játéknap: november 19., november 26.

Döntő

Források
 

Nemzetközi vízilabdakupák
Lenbajnokc~sapatokeuropakupaja